Distretto di Mitte – distretto della città tedesca di Berlino;
 Distretto di Mitte – ex distretto della città tedesca di Berlino, esistito dal 1920 al 2001;
 Distretto di Mitte – distretto della città tedesca di Stoccarda.